Schlatt kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schlatt, Thurgau, ort och kommun i kantonen Thurgau, 
 Schlatt, Zürich, kommun, Bezirk Winterthur,

Österrike 

 Schlatt (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck,